Ślepy strach (powieść)
 Ślepy strach (film)